Buddy (englisch ‚Freund‘, ‚Kumpel‘) steht für:
 Buddy (Name), Vor- und Spitz-, Künstler- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Buddy (Musical), Musical über Buddy Holly
 Buddyprisen, norwegischer Jazzpreis
 Buddy Bär, internationales Kunstprojekt
 Buddy-Film, Filmgenre mit zwei Hauptcharakteren
 Buddy-Prinzip, System, bei dem sich zwei Leute gegenseitig sichern
 Buddy (Tauchen), Tauchpartnersystem im Tauchsport
 Buddy-Speicherverwaltung, Algorithmus zur Speicherzuteilung
 Buddy Electric, norwegischer Automobilhersteller

Buddy ist der Name folgender

Filme:
 Buddy (2003), norwegischer Film (2003)
 Buddy (2013), deutscher Film (2013)
 Buddy – Der Weihnachtself, US-amerikanischer Film (2003)

Tiere:
 Buddy (Gorilla), Gorilla, der als Monster vermarktet wurde
 Buddy (Hund) (1997–2002), Haustier des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton
 Air Buddy (Buddy the Wonder Dog; 1988–1998), Tierdarsteller

Siehe auch:
 Buddys Song, Jugendroman von Christopher Paul Curtis